

Лишковиці — гміна в Ловицькому повіті Лодзинського воєводства
 Лишковиці — село в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Лишковиці — село в гміні Лишковиці Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Лишковиці — село в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства